Załuski est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Załuski, dans le powiat de Płońsk
 du village de Załuski, chef-lieu de cette gmina
 du village de Załuski, dans le powiat de Grójec 
 du village de Załuski, dans le powiat d'Ostrołęka 

dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Załuski

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 du village de Załuski

Anthroponymie 
 Andrzej Stanisław Załuski (1695-1758), évêque de Cracovie
 Józef Andrzej Załuski (1702-1774), évêque catholique polonais de Kiev, cofondateur de la Bibliothèque Załuski (1747)

Homonymie de toponyme